Cloak and Dagger oder Cloak & Dagger steht für:

 Cloak and Dagger, Originaltitel von Im Geheimdienst, US-amerikanischer Film von Fritz Lang (1946)
 Cloak and Dagger (Witchfynde-Album), Studioalbum von Witchfynde (1983)
 Cloak & Dagger (The-Upsetters-Album), Musikalbum (1973) 
 Cloak & Dagger, Originaltitel von Ein tödliches Spiel, US-amerikanischer Film von Richard Franklin (1984) 
 Cloak & Dagger (Wet-Wet-Wet-Album), Musikalbum (1992) 
 Marvel’s Cloak & Dagger, US-amerikanische TV-Serie (2018)